Dywizje piechoty noszące numer 181:

 181 Dywizja Piechoty Wehrmachtu (1939-1945)
 181 Dywizja Piechoty Armii Francuskiej (1940)

Armii Czerwonej:
 181 Dywizja Strzelców (1940-1941)
 181 Dywizja Strzelców (2. formowania 1941)
 181 Stalingradzka Dywizja Strzelców (3. formowania od 1943)

Przypisy